Hospital de la Sangre puede referirse a:
 Hospital de sangre, un tipo de hospital provisional.
 Los hospitales que reciben su nombre por la advocación de la Sangre de Cristo:
 Hospital de la Sangre (Jerez).
 Hospital de las Cinco Llagas (Sevilla)